Brisbane International 2018 (kobiety)
 Brisbane International 2018 (mężczyźni)